Koshiba ist der Familienname folgender Personen:

 Fūka Koshiba (* 1997), japanische Schauspielerin
 Joshua Koshiba (* 1943), palauischer Politiker
 Masatoshi Koshiba (1926–2020), japanischer Physiker
 Peoria Koshiba (* 1979), palauische Leichtathletin